Кольник (значения):

 Кольник — род двудольных цветковых растений
 Кольник, Артур (1890—1972) — французский художник.